

Localidades

Saint-Philibert (Quebec)

Saint-Philibert (Côte-d'Or)
Saint-Philibert (Morbihan)

Desambiguações de topônimos